Большая Тынагота — река в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Устье реки находится в 66 км от устья Хальмеръю по левому берегу. Длина реки составляет 40 км, в 20 км по левому берегу впадает Тэларузь.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300026271.

Примечания 

Притоки Хальмеръю
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)